Бірюков Юрій Сергійович (композитор)
 Бірюков Юрій Сергійович (волонтер)

Див. також 
 Бірюков

Сторінки зі списками однофамільців-тезок